Burghöfe bezeichnet die Ortschaften:

 Burghöfe (Au), Ortsteil der Gemeinde Au (Breisgau) im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald in Baden-Württemberg
 Burghöfe (Owingen), Ortsteil der Gemeinde Owingen im Landkreis Bodenseekreis in Baden-Württemberg
 Burghöfe (Mertingen), Ortsteil der Gemeinde Mertingen im Landkreis Donau-Ries in Bayern
 Burghöfe (Bad Krozingen), Weiler in der Stadt Bad Krozingen im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald in Baden-Württemberg

 Kastell Burghöfe (Submuntorium), Römerkastell beim heutigen Burghöfe (Mertingen)

Siehe auch:
 Burghof (Begriffsklärung)
 Burghofen